Праздник Нептуна:

 Праздник Нептуна — морской праздник.
 Праздник Нептуна — фильм Юрия Мамина (1986).